Африканський футболіст року — нагорода, що присуджується найкращому африканському футболісту Африканською конфедерацією футболу з 1992 року. З 1970 по 1994 роки нагорода присуджувалася французьким журналом «France Football» і називалася «Золотий м'яч — Африканський футболіст року». З 1995 року «France Football» припинив вибирати найкращого футболіста Африки. У 1992—1994 роках вручалися 2 нагороди. 1992 року обидві отримав Абеді Пеле.

Лауреати нагороди від «France Football» (1970—1994) 

Останній раз премія вручалася 1994 року. З 1995 року було вирішено вручати премію «Золотий м'яч» гравцеві, що грає в європейських клубах, незалежно від того, є він європейцем чи ні, тобто переможцем може стати в тому числі африканський гравець.

Лауреати нагороди КАФ (з 1992)

Примітки

Посилання 

 Список переможців на сайті RSSSF  

Футбольні нагороди
КАФ